Upp i det blå kan syfta på:

 Upp i det blå (film, 1943)
 Upp i det blå (film, 2016)